Osoby:
 Gottfried Greiffenhagen – niemiecki dramaturg
 Manfred Greiffenhagen – niemiecki pisarz
 Wilhelm Greiffenhagen – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Greifenhagen